Радовичи — название населённых пунктов:

Украина 
 Радовичи — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Радовичи — село в Турийском районе Волынской области.